Osoby o nazwisku Pech:
 Edwin Pech – polski duchowny luterański
 Karl Pech – niemiecki as myśliwski z czasów I wojny światowej
 Václav Pech – czeski kierowca rajdowy

Miejscowości:
 Pech – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées
 Pech-Luna – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Amans-du-Pech – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées

Obiekty geograficzne:
 Pech de Bugarach – szczyt w Pirenejach
 Pech Merle – jaskinia zawierająca paleolityczne malowidła i ryty naskalne

Powieści:
 Pech – powieść Joanny Chmielewskiej
 Magiczny pech – powieść Meg Cabot

Inne:
 Koincydencja – przypadek, zbieg okoliczności, pech